Disney Channel har flere betydninger:
 Disney Channel
 Disney Channel (Frankrig)
 Disney Channel (Italien)
 Disney Channel (Spanien)
 Disney Channel (UK)
 Disney Channel (USA)
 Disney Channel (Tyskland)
 Disney Channel Games
 Disney+ (Disney Plus)